Кислица красная () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . 

Ряд авторов относят данный вид к синонимам вида , или рассматривают его как подвид кислицы членистой — .

Распространение и местообитание 
Произрастает в новом свете, встречается на территории Аргентины, Бразилии и Уругвая. 
Широко культивируется как декоративное растение, и иногда его можно встретить в дикой природе в качестве побега из сада.

Ботаническое описание 

Кислица красная — многолетнее травянистое растение, растущее из древесного корневища. Как правило, стебля нет, листья вырастают на длинных черешках с уровня земли. Каждый лист состоит из трёх листочков, которые могут различаться по форме, но часто имеют форму сердца. Соцветие представляет собой рыхлый массив белых или пурпурно-розовых цветов. Иногда считается подвидом Oxalis articulata.

Таксономия 
 Flora Brasiliae Meridionalis (quarto ed.) 1(4): 124–125 . 1825.
Вид кислица красная был описан французским путешественником и ботаником Огюстеном де Сент-Илер. Видовой эпитет — от латинского слова rubr, означающего «красный», относящийся к расцветке цветков, хотя цветы ближе к розовому, чем к красному.

Примечания

Ссылки 
 
Фотогалерея 

Кисличные
Флора Южной Америки